Die Liste der Ministerpräsidenten Rumäniens führt die Amtsinhaber seit der Schaffung des Amtes am 22. Januar 1862 auf.

Das politische System Rumäniens ist heute eine repräsentative parlamentarische Demokratie. Die gesetzgebende Gewalt liegt bei einem Zweikammerparlament. Staatsoberhaupt ist der Präsident, Regierungschef ist der Ministerpräsident. Gemäß der Verfassung Rumäniens ernennt der Präsident als Staatsoberhaupt den Ministerpräsidenten, der wiederum ein Kabinett ernennt, das durch eine Vertrauensabstimmung im Parlament (gemeinsame Sitzung von Abgeordnetenkammer und Senat) bestätigt werden muss.

Rumänien benutzte bis 1919 den Julianischen Kalender und danach den Gregorianischen Kalender.


Liste der Amtsinhaber

Siehe auch 
 Liste der Herrscher von Moldau
 Liste der Herrscher der Walachei
 Liste der Staatsoberhäupter Rumäniens
 Liste der Außenminister Rumäniens

Weblinks 
 Offizielle Internetseite der Regierung von Rumänien (rumänisch, englisch, französisch)
 Liste der Staatsoberhäupter und Regierungschefs von Rumänien World Statesmen.org (englisch)

Einzelnachweise 

Rumanien
!
!Ministerprasident